

Patronyme 

 Olinto Marella (1882-1969), prêtre italien, engagé pour les plus pauvres, vénérable catholique ;
 Paolo Marella (1895-1984), cardinal italien ;
 Santino Marella (né en 1979), catcheur canadien.

Paléontologie
 Marrella splendens est une espèce d'arthropode fossile de la faune à corps "mou" du schiste de Burgess, de la classe des Marrellomorpha ;

Homonymie de patronyme